Cidlina bezeichnet

Cidlina, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
Cidlina, Ortsteil von Železnice, Okres Jičín, Tschechien
Cidlina, rechter Nebenfluss der Elbe in Tschechien; siehe Cidlina (Fluss)